Южный регион, Южная Бразилия () — административно-статистический регион в Бразилии. Включает штаты Парана, Санта-Катарина и Риу-Гранди-ду-Сул и охватывает 576,300.8 км², являясь наименьшей частью страны. Население составляет 26 729 000 человек на 2007 год. Плотность населения — 46,37 чел./км².

Крупный туристический, экономический и культурный полюс Бразилии. Он граничит с Уругваем, Аргентиной и Парагваем, а также с Центрально-Западным и Юго-восточным регионом. С востока омывается водами Атлантического океана.

В XIX веке в регион приехало много иммигрантов-непортугальцев из Европы, что в значительной степени повлияло на демографию и культуру. Основные этнические группы Южной Бразилии: бразильцы португальского, немецкого, итальянского и славянского происхождения.

Крупнейшим и самым экономически развитым городом региона является столица штата Парана Куритиба, историческим культурным центром — столица штата Риу-Гранди-ду-Сул Порту-Алегри.

В Южной Бразилии сильны сепаратистские настроения, вплоть до имевших место попыток провозглашения Республики Гаучо Пампа (Republic of Gaucho Pampas) в штате Риу-Гранди-ду-Сул и Федеративной Республики Пампа (Federal Republic of Pampas) во всём регионе. (см.)

Состав региона 

В регион входят следующие штаты:
 Парана
 Санта-Катарина
 Риу-Гранди-ду-Сул

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2005 составляет 356.261.428.000,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2005 составляет 13.208,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2005 составляет 0,860 (данные: Программа развития ООН).

Демография

Примечания 

Регионы Бразилии
Сепаратизм